Circus steht für:

 Zirkus, Unterhaltungsunternehmen von Artisten

Weitere Bedeutungen:
 Circus (2000), einen US-amerikanisch-britischer Thriller von Rob Walker
 Circus (Antike), eine Arena bzw. Rennbahn in der Antike
 Circus (Band), eine Schweizer Progressive-Rock-Band
 Circus (Britney-Spears-Album), das sechste Studioalbum der US-amerikanischen Popsängerin Britney Spears
 Circus (Comicmagazin), französisches Comicmagazin
 Circus (Computerspiel), Computerspiel von Exidy
 Circus (Computerspiel 1982), Computerspiel von Molimerx
 Circus (Kopenhagen)
 Circus (Lenny-Kravitz-Album), das vierte Studioalbum des US-amerikanischen Rockmusikers Lenny Kravitz
 Circus (Lied), die zweite Single aus dem Album Circus der US-amerikanischen Popsängerin Britney Spears
 Circus (Oper), Bühnenwerk des deutschen Komponisten Jury Everhartz 
 Circus (Unternehmen), eine japanische Firma, die sich auf die Erstellung von Erogē spezialisiert hat
 Circus Gammelsdorf, einen Liveclub mit Kleinkunstbühne in Gammelsdorf
 Circus Left Town, der Titel eines Lieds von Eric Clapton
 Piccadilly Circus, einen Platz und Verkehrsknotenpunkt in London
 einen Rondellplatz in Putbus auf der Insel Rügen, siehe Putbus#Circus
 The Circus, das fünfte Studioalbum der britischen Popband Take That
 The Circus, den Originaltitel einer Filmkomödie von Charlie Chaplin, siehe Der Zirkus
 den wissenschaftlichen Namen einer Greifvogel-Gattung, siehe Weihen (Gattung)

Siehe auch:
 Circus Beach
 Circus Maximus
 Circus Maximus (Band)